Глєбова Олена (фігуристка) (, ; *16 червня 1989) — естонська фігуристка
 Глєбова Олена (легкоатлетка) (* 19 лютого 1981) — українська легкоатлета

Сторінки зі списками однофамільців-тезок